Il doppio del torneo di tennis Hamburg Masters 2005, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Jonas Björkman e Maks Mirny che hanno battuto in finale Michaël Llodra e Fabrice Santoro 4-6, 7-6(2), 7-6(3).

Teste di serie 

 Mark Knowles /  Daniel Nestor (quarti di finale)
 Jonas Björkman /  Maks Mirny (campioni)
 Bob Bryan /  Mike Bryan (quarti di finale)
 Wayne Black /  Kevin Ullyett (secondo turno)

 Mahesh Bhupathi /  Todd Woodbridge (quarti di finale)
 Leander Paes /  Nenad Zimonjić (semifinali)
 Wayne Arthurs /  Paul Hanley (quarti di finale)
 Michaël Llodra /  Fabrice Santoro (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hamburg Masters 2005